La Copa México 1994-95 fue el torneo número 38 en la era profesional.
El torneo comenzó el 24 de enero de 1995 y concluyó el 15 de marzo de 1995, con la final, en la que el equipo de Necaxa levantó el trofeo por tercera vez con una victoria por 2-0 sobre el equipo de Veracruz.
Para esta edición jugaron los 38 equipos tanto de la Primera División y la Primera División A.

Cuadro de desarrollo

Primera ronda 

|}

Segunda ronda 

|}

Necaxa exento hasta la Semifinal

Tercera ronda 

|}

América exento hasta la Semifinal

Cuartos de final 

|}

Semifinales 

|}

Final 

|}

Sucesión

Referencias 
 Mexico - Statistics of Copa México in season 1994/1995. (RSSSF)

1995
Fútbol en 1995
Deporte en México en 1995